Rudolf Hierl ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Hierl (Politiker) (1921–2010), deutscher Politiker (CSU)
 Rudolf Hierl (Architekt) (* 1958), deutscher Architekt